Фриденфельд — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Фриденфельд — прежнее название села Интернациональное Ыссык-Атинского района Чуйской области.

Россия 
 Фриденфельд — немецкое название упразднённого хутора Ляпино во Фроловском районе Волгоградской области.
 Фриденфельд — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Фриденфельд — прежнее название села Комсомольское Краснокутского района Саратовской области.
 Фриденфельд — прежнее название села Озёрное Степновского района Ставропольского края.

Украина 
 Фриденфельд — прежнее название села Терсянка Новониколаевского района Запорожской области.
 Фриденфельд — прежнее название села Силовка Ивановского района Одесской области.

См. также 

 Фриденсфельд